ESL steht für:
 École Suisse de Langues, eine schweizerische Sprachschulagentur
 Electronic Shelf Label, ein elektronischer Etikettenersatz an Regalen im Einzelhandel
 Electronic Sports League, eine Wettkampf-Liga für Computerspiele
 Elektrostatischer Lautsprecher, eine Lautsprecherbauart, welcher die elektrostatische Anziehungskraft zugrunde liegt
 Electronic System Level Design, eine der Abstraktionsebenen bei der Beschreibung von Funktionalitäten digitaler elektronischer Schaltungen
 Elektronenstrahllithografie
 Elektrostatische Ladungseinheit, veraltete Größeneinheit für die elektrische Ladung
 Energiesparlampe, umgangssprachlich für Kompaktleuchtstofflampe
 English as Second Language, siehe Englisch als Zweitsprache
 Equivalent Series Inductivity L, englisch für die parasitäre Induktivität eines Kondensators
 Extended Shelf Life bei ESL-Milch, durch Fallstromerhitzung oder Mikrofiltration haltbar gemachte Milch
 Russian Sky Airlines, eine russische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

ES-L steht für:
 España Lleida, die spanische Provinz Lleida nach ISO 3166-2

esl steht für:
 Ägyptische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache

Abkürzung